Canzoni per Natale (album di Irene Grandi)
 Canzoni per Natale (album di Christian)